A&E oder A & E steht als Abkürzung für:

 Accident & emergency department, die im Vereinigten Königreich gebräuchliche Bezeichnung für die Notaufnahme eines Krankenhauses (im Unterschied zu in den USA gebräuchlichen Bezeichnungen wie  emergency department/ED oder emergency room/ER).

 A&E Design, skandinavisches Unternehmen für Industriedesign

 A&E Network, US-amerikanischer Fernsehsender
 A&E Germany, deutscher Fernsehsender
 A&E Television Networks (AETN)
 American & Efird, US-amerikanischer Nähgarnhersteller

AE